Theravada (boeddhisme), stroming in het boeddhisme
 Theravada (boeddhistisch nieuwjaar)